Outcast: Opętanie (komiks)
 Outcast: Opętanie (serial)